Ареналес — вулкан. Располагается в области Айсен-дель-Хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо, Чили.

Ареналес является стратовулканом, высотой 3437 метров. Находится в Патагонских Андах.

Ареналес находится в стороне от основной цепи вулканов, которые находятся в Патагонских Андах. Ближайший к нему вулкан Хадсон находится в 140 км к юго-западу. Первоначально Ареналес считали просто вершиной, но в результате научной экспедиции 1963 года его классифицировали как потухший вулкан. Однако, в марте 1979 года была заметна небольшая вулканическая активность на склоне вулкана к юго-западу от его вершины.

Впервые на вершину поднялась в 1958 году совместная чилийско-японская экспедиция.

Примечания

Ссылки 
 
 Volcano Live — John Search
 Peakbagger.com

Стратовулканы Чили
География области Айсен